Ларднер — фамилия. Список известных носителей:

 Ларднер, Джон — Джон Ла́рднер (англ. John Lardner, род. 10 мая 1972 года)

 Ларднер, Рингголд Уилмер — Рингголд Уилмер Ларднер (англ. Ringgold Wilmer Lardner, 6 марта 1885 — 25 сентября 1933), известен как Ринг Ларднер (англ. Ring Lardner) — американский писатель, фельетонист, спортивный обозреватель, автор коротких рассказов и повестей

 Ларднер-Бёрк, Десмонд — Десмонд Ларднер-Бёрк (англ. Desmond William Lardner-Burke, 17 октября 1909 — 22 октября 1984) — министр юстиции Родезии в 1964—1976.